Андрей Корчак: Корчак, Андрей Богданович (1964—2014) — активист Евромайдана, общественный деятель, Герой Украины.
 Корчак, Андрей Владимирович (род. 1954) — ректор Московского государственного горного университета.